

Botanica
Viola – pianta erbacea
Specie di Viola

Cinema
Viola – film del 1912 prodotto dalla Deutsche Film
Viola – film del 2006 diretto da James Marcus Haney
Viol@ – film di Donatella Maiorca (1998)

Geografia
Viola – comune della provincia di Cuneo
Viola – frazione di Teramo
Viola Bormina – torrente della provincia di Sondrio
Costa Viola – area della provincia di Reggio Calabria
Val Viola Bormina – valle della provincia di Sondrio
Val Viola Poschiavina – valle del Canton Grigioni
 Monte Santa Viola – monte della Lessinia (831 m s.l.m.), presso la frazione di Azzago in provincia di Verona.
 Stazione di Santa Viola – importante snodo ferroviario sulle linee Milano-Bologna e Bologna-Verona.

Stati Uniti
Viola – Arkansas
Viola – Delaware
Viola – Illinois
Viola – Iowa
Viola – Kansas
Viola – Missouri
Viola – New York
Viola – Tennessee
Viola – Wisconsin

Musica
Strumenti
Viola – strumento musicale cordofono ad arco (vedi anche: archi)
Viola elettrica – versione elettrica della precedente
Viola profonda – strumento musicale cordofono ad arco dalla tessitura di tenore.
Viola organista – progetto di strumento ad arco di Leonardo da Vinci
Viole – gruppo di strumenti antichi di cui fanno parte:
Viola da gamba
Viola d'amore
Viola d'amore a chiavi
Viola di bordone
Viola pomposa

Composizioni
Viola – EP della band italiana Shandon
Viola – canzone degli Shandon
Viola – canzone di Adriano Celentano
Viola d'amore – canzone di Don Backy
Viola – singolo di Fedez del 2022

Personaggi
Viola – personaggio della commedia di Shakespeare La dodicesima notte
Viola – personaggio della serie tv Squadra antimafia – Palermo oggi
Viola – personaggio del manga One Piece
Viola – personaggio della serie di videogiochi Soulcalibur

Persone 
Alessio Viola – calciatore italiano
Alessio Viola – giornalista italiano
Alfredo "Al" Viola – chitarrista statunitense
Beppe Viola – giornalista, scrittore e umorista italiano
Berardino Viola – brigante italiano
Bill Viola – videoartista statunitense
Dino Viola – imprenditore e dirigente sportivo italiano
Emilia Ferretti Viola – scrittrice
Ettore Viola di Ca' Tasson – generale italiano della prima guerra mondiale
Franca Viola – prima donna siciliana a rifiutare il "matrimonio riparatore"
Giovanni Viola – calciatore italiano
Giovanni Battista Viola – pittore italiano
Giuseppe Viola, nome italianizzato di József Violak – calciatore e allenatore di calcio ungherese
Giuseppe Viola – dirigente sportivo e magistrato italiano
Giuseppe Viola – pittore italiano
Luigi Viola – archeologo italiano
Matteo Viola – tennista italiano
Mirca Viola – attrice e conduttrice televisiva italiana
Nicolas Viola – calciatore italiano
Paulo Sérgio Rosa – detto Viola, ex calciatore
Roberto Eduardo Viola – militare, dittatore e presidente dell'Argentina
Rodolfo Giuliano Viola – politico italiano
Romano Viola – ex politico italiano
Vanessa Viola – modella, conduttrice televisiva e attrice italiana
Vincenzo Viola – politico italiano
Vittorio Francesco Viola – vescovo cattolico italiano

Sport
Pallacanestro Viola – squadra di basket di Reggio Calabria
La Viola – nome attribuito alla Fiorentina

Altro
Viola – nome proprio femminile
Viola – colore
 Viola – rivista underground dei Circoli del proletariato giovanile, nata nel 1976
 Viola – un pesce del Mediterraneo
1076 Viola – asteroide del sistema solare

Pagine correlate 
 Viole

Altri progetti